Francesco Barracato
 Santo Barracato